«Конституционное правосудие» () — ежеквартальный научный журнал, посвящённый проблемам конституционного права, издаваемый Центром конституционного права Республики Армения. Является вестником Конференции органов конституционного контроля стран молодой демократии.

История 
С 21 по 25 октября 1997 года в Ереване прошла  организованная Конституционным судом Республики Армения и Европейской комиссией за демократию через право (Венецианская комиссия) вторая Международная конференция «Конституционный контроль и защита прав человека», в работе которой приняли участие делегации органов конституционного контроля 17 стран и члены Венецианской комиссии. 24 октября 1997 года состоялась Учредительная конференция органов конституционного контроля стран молодой демократии, в работе которой приняли участие делегации Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Молдовы, России, Таджикистана и Украины. По итогам работы Учредительной конференции делегациями Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана и Кыргызстана (письменного согласия) было принято решение о создании Конференции органов конституционного контроля стран молодой демократии, что нашло свое отражение в Совместном коммюнике, принятом в Ереване 24 октября 1997 года, в котором указывалось, что «имея целью расширение сотрудничества и установление постоянного обмена опытом между Конституционными Судами государств молодой демократии, органы конституционного контроля Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана заявляют о создании в качестве совещательной институции Конференции Конституционных судов...»..

В 1998 году вышел в свет первый выпуск журнала.

Редакционный совет 
 Г.Г. Арутюнян — председатель редакционного совета, председатель Конституционного суда Республики Армения;
 А.А. Абдуллаев — судья Конституционного суда Республики Таджикистан;
 Ю.В. Баулин — председатель Конституционного суда Украины;
 Н.С. Бондарь — судья Конституционного суда Российской Федерации;
 Б. Гарибов — судья Конституционного суда Азербайджанской Республики в отставке;
 А.М. Нурмагамбетов — член Конституционного совета Республики Казахстан;
 В.Ф. Запорожан — судья-ассистент Конституционного суда Республики Молдова;
 А.Г. Тиковенко — судья Конституционного суда Республики Беларусь;
 И.В. Даниелян — ответственный секретарь.

Ссылки 
 Электронные версии выпусков журнала

Примечания 

Журналы по алфавиту
Конституционное право
Конституционное право
Конституционное право
Конституционное право
Конституционное право
Конституционное право
Конституционное право
Печатные издания, возникшие в 1998 году